Название Орден Святой Екатерины может обозначать:
  — орден, основанный дофином Вьеннским Умбертом II прибл. в 1335 году.
 Орден Святой Екатерины — государственная награда Российской империи
 Орден Святой великомученицы Екатерины (Российская Федерация) — государственная награда Российской Федерации.
 Орден Святой великомученицы Екатерины (УПЦ МП) — негосударственная награда, учрежденная Украинской православной церковью (Московского патриархата).